Tumbling (englisch: sich überschlagen) bezeichnet:
 Tumbling (Turnen), eine Turnsportart
 eine Gleitschirmflugfigur, siehe Gleitschirmakrobatik – Tumbling
 beim Cheerleading alle Elemente des Bodenturnens, siehe Cheerleading – Tumbling

Siehe auch:
 Tumble, Begriffsklärung
 Tumbler, Begriffsklärung

en:Tumbling